Miles von Morgen (Originaltitel: Miles From Tomorrowland) ist eine US-amerikanische Animationsserie, die seit 2015 produziert wird.

Handlung 
Miles ist ein kleiner Junge, der Abenteuer im Weltraum erlebt und dabei viel Spaß hat. Gemeinsam mit seiner großen Schwester Loretta und seinen Forscher-Eltern Phoebe und Leo lebt er im Weltraum und geht auf Missionen und Entdeckungen. Außerdem dabei ist sein bester Freund Merc und ein Roboter-Vogel-Strauß, mit dem er durch den Weltraum reitet. Dabei lernt er Außerirdische kennen und entdeckte unerforschte Gebiete im Sonnensystem.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wird seit 2015 in den USA produziert. Erstmals wurde die Serie am 6. Februar 2015 auf Disney Junior ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung erfolgte am 18. Mai 2015 auf Disney Junior Deutschland. Im Free-TV wurde die Serie erstmals am 23. November 2015 ausgestrahlt. Weitere Ausstrahlungen erfolgten ebenfalls auf ORF eins.

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Weblinks 
 
 

Animationsserie
Fernsehserie (Vereinigte Staaten)
Fernsehserie der 2010er Jahre
Disney Junior